Rockport může být:

 Rockport (Arkansas) – obec v Arkansasu
 Rockport (Kalifornie) – obec v Kalifornii
 Rockport (Illinois) – obec v Illinois
 Rockport (Indiana) – obec v Indianě
 Rockport (Kentucky) – obec v Kentucky
 Rockport (Maine) – obec v Maine
 Rockport (Massachusetts) – obec v Massachusetts
 Rockport (Texas) – obec v Texasu
 Rockport (Washington) – obec ve Washingtonu
 Rockport (Utah) – zaniklá obec v Utahu

Externí odkazy